Mistrzostwa Świata w Zapasach 2013 odbyły się od 16 do 22 września 2013 w hali Papp László Budapest Sportaréna w Budapeszcie.

Reprezentacja Polski

kobiety 
 styl wolny
 Anna Łukasiak (AZS AWF Warszawa) – 5. (48 kg)
 Roksana Zasina (ZTA Zgierz) – 11. (51 kg)
 Katarzyna Krawczyk (Cement Gryf Chełm) – 18. (55 kg)
 Anna Zwirydowska (ZTA Zgierz) – 15. (59 kg)
 Monika Michalik (Grunwald Poznań) – 7. (63 kg)
 Daria Osocka (Agros Żary) – 11. (67 kg)

mężczyźni 
 styl klasyczny
 Dawid Ersetic (Unia Racibórz) – 26. (55 kg)
 Edward Barsegjan (Cartusia Kartuzy) – 5. (60 kg)
 Dawid Kareciński (Śląsk Wrocław) – 21. (66 kg)
 Piotr Przepiórka (Sobieski Poznań) – 12. (74 kg)
 Damian Janikowski (Śląsk Wrocław) – 5. (84 kg)
 Radosław Grzybicki (AKS Piotrów Trybunalski) – 22. (96 kg)
 Kamil Błoński (Unia Racibórz) – 14. (120 kg)

 styl wolny
 Krzysztof Bieńkowski (AKS Białogard) – 19. (60 kg)
 Rafał Statkiewicz (WKS Grunwald Poznań) – 17. (66 kg)
 Krystian Brzozowski (Orzeł Namysłów) – 23. (74 kg)
 Maciej Balawender (WKS Grunwald Poznań) – 13. (84 kg)
 Kamil Skaskiewicz (AKS Białogard) – 7. (96 kg)

Tabela medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Bibliografia 
 Oficjalna strona zawodów
 

Mistrzostwa świata w zapasach
2013 w zapasach
2013 na Węgrzech
Sport w Budapeszcie